Миссия ООН по поддержке сектора правосудия в Гаити  (МООНППГ) — миротворческая миссия учреждена Советом Безопасности Организации Объединенных Наций 13 апреля 2017 года для укрепления правоохранительной системы в Гаити. Миссия завершилась 15 октября 2019 года.

Предыстория 
В феврале 2004 года в Гаити произошло вооруженное восстание, которое привело к смене власти в стране. Новые власти обратились в ООН с просьбой направить международные силы для наведения порядка в стране, и в апреле того же года Совет Безопасности принял резолюцию, в которой утвердил создание Миссии Организации Объединённых Наций по стабилизации в Гаити(МООНСГ) для оказания помощи местным властям в обеспечении стабильности в стране. 15 октября 2017 года МООНСГ завершила выполнение своего мандата. 16 октября того же года начала свою работу МООНППГ.

Общее 
Мандат Миссии Организации Объединенных Наций по поддержке сектора правосудия в Гаити (МООНППГ) определен в резолюции 2350 (2017) Совета Безопасности, принятой 13 апреля 2017 года. Эта резолюция предусматривала создание миссии по поддержанию мира в Гаити, которая должна начать свою работу по завершении мандата Миссии Организации Объединенных Наций по стабилизации в Гаити (МООНСГ). Данная миссия будет иметь в своем составе 351 гражданского сотрудника, не более семи сформированных полицейских подразделений (СПП) (или 980 полицейских СПП) и 295 полицейских, набранных на индивидуальной основе (ПИО), на первоначальный шестимесячный период с 16 октября 2017 года по 15 апреля 2018 года.

МООНППГ будет оказывать правительству Гаити содействие в дальнейшем развитии Гаитянской национальной полиции (ГНП); укреплении правоохранительных органов Гаити, включая сектор правосудия и пенитенциарные учреждения; и поощрении и защите прав человека; вся эта деятельность будет осуществляться в целях улучшения повседневной жизни народа Гаити.

Примечания 

Политика Гаити
Миротворческие миссии и операции ООН